Ляля Габдулловна Орфеева (род. 1955) — певица, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета, народная артистка Башкирской АССР (1989).

Биография 
Орфеева Ляля Габдулловна родилась в Уфе Башкирской АССР.

Имеет высшее образование по специальности «сольное пение»: в 1977 году окончила Уфимский государственный институт искусств (ныне Уфимская государственная академия искусств им. З. Исмагилова, класс доцента Н. И. Уткиной).

После окончания института работала в Башкирском государственном театре оперы и балета солисткой оперной труппы.

С 1978 года работала солисткой Воронежского театра оперы и балета.

В 1985 году вернулась в Башкирский государственный театр оперы и балета.

В репертуар Ляли Габдулловны входят арии, романсы, песни зарубежных, русских, башкирских композиторов, башкирские народные песни, старинные романсы.

Роли в операх 
 Леонора (Дж. Верди «Трубадур»)
 Эболи, Королева Елизавета (Дж. Верди «Дон Карлос»)
 Аида (Дж. Верди «Аида»)
 Маргарита, Марта (Ш. Гуно «Фауст»)
 Микаэла, Мерседес (Ж.Бизе «Кармен»)
 Турандот (Дж. Пуччини «Турандот»)
 Чио-Чио-сан (Дж. Пуччини «Чио-Чио-сан»)
 Роза (Л. Делиб. «Лакме»)
 Сантуцца (П. Масканьи «Сельская честь»)
 Недда (Р. Леонкавалло «Паяцы»)
 Бесс (Дж. Гершвин «Порги и Бесс»)
 Наташа (А. Даргомыжский «Русалка»)
 Ярославна (А. Бородин «Князь Игорь»)
 Лиза (П. Чайковский «Пиковая дама»)
 Мария (П. Чайковский «Мазепа»)
 Татьяна Ларина (П. Чайковский «Евгений Онегин»)
 Ганна (Н. Римский-Корсаков «Майская ночь»)
 Сабурова (Н. Римский-Корсаков «Царская невеста»)
 Ханако (Ю. Мейтус «Рихард Зорге»)
 Аксинья (Т. Хренников «В бурю»)
 Двойра (А. Журбин «Биндюжник и король»)
 Гульюзум (Х. Ахметов «Современники»)
 Мать (Х. Ахметов «Нэркэс»)
 Мать (З. Исмагилов «Кахым-туря»)
 Сахибъямал, Карасэс (З. Исмагилов «Послы Урала»)
 Шаура (З. Исмагилов «Шаура»)
 Женщина (С. Низаметдинов «Чёрные воды»)
 Зубаржат (С. Низаметдинов «Наки»)

Концертный репертуар 
 Дж. Верди. «Requiem»
 А. Дворжак. «Stabat Mater»
 Р. Шуман. «Любовь и жизнь женщины»
 Л. Исмагилова. «Такташ-симфония»
 С. Низаметдинов. «Черновик»
 З. Исмагилов. «Мы победили»
 З. Исмагилов. «Бессмертие»

Награды 
 Народная артистка Башкирской АССР (1989)

Ссылки 
 Башкирский государственный театр оперы и балета | Персоналии | Орфеева Ляля Габдулловна (драматическое сопрано)

Оперные певцы и певицы Башкортостана
Персоналии:Башкирский театр оперы и балета